Energia livre termodinâmica

da qual derivam-se dois potenciais termodinâmicos:

 Energia livre de Helmholtz - útil em processos a temperatura constante.
 Energia livre de Gibbs - útil em processo a temperatura e pressão constantes.
 Energia livre (teoria da conspiração) - teoria da conspiração sobre a supressão da energia livre.

Desambiguação